Мытарев — фамилия.

 Мытарев, Иван Петрович (26 ноября 1925 — 9 апреля 1996) — стрелок 300-го гвардейского стрелкового полка 99-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й армии Карельского фронта. Герой Советского Союза.
 Мытарев, Александр Алексеевич (10.08.1909 — 06.1992) — советский географ и краевед. Кандидат географических наук (1953).